, parfois orthographié  ou , peut désigner plusieurs œuvres issues ou dérivées de la franchise de jeux vidéo éponyme :

Jeux vidéo 
 , la franchise comportant de nombreuses œuvres vidéoludiques et audiovisuelles ;
 , la série de jeux vidéo originale lancée en 1987 sur la console NES ;
 , le tout premier jeu vidéo sorti en 1987 sur la console NES ;
 , une adaptation développée et éditée par  sous licence Capcom en 1990 uniquement aux États-Unis sur PC (DOS) ;
 , un jeu sortie en 1995 sur la console portable .

Personnage 
 , le personnage principal de cette série de jeux vidéo.

Anime et manga 
 , une série télévisée d'animation diffusée en 1994 ;
 , une série télévisée d'animation diffusée en 2018 ;
 , une série de bande dessinée publiée en 2011.

Voir aussi 
La série de jeux vidéo a connu plusieurs séries dérivées débutant par le préfixe  : 
  X ;
  ;
  ;
  ;
 .
Il existe également de nombreux jeux et pages avec ce préfixe sur Wikipédia :
  ;
 Voir aussi la liste de jeux .